Die First Division 1978/79 war die 40. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball.

Meister wurde zum insgesamt neunten Mal und zum sechsten Mal in Folge Omonia Nikosia. Vor dem letzten Spieltag war die halbe Liga abstiegsgefährdet. Am Saisonende stiegen mit Nea Salamis Famagusta und Digenis Akritas Morphou erstmals zwei Teams sportlich ab.

Modus 
16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Der Meister qualifizierte sich für den Europacup der Landesmeister und der Pokalsieger für den Europacup der Pokalsieger. Der Drittplatzierte qualifizierte sich für den UEFA-Pokal. Die beiden letzten Teams stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Tabelle rsssf.com

1978
Fußballsaison 1978/79